Манаби́ () — провинция в Эквадоре. Административный центр — город Портовьехо.

Провинция названа в честь народа Манаби. Расположена в центральной части Тихоокеанского побережья Эквадора, Манаби известна своим красивым побережьем, странными рыбацкими деревнями, деловыми центрами, такими, как Манта, второй по величине порт страны и экономический центр Манаби, и национальный парк Мачалилья с его богатой растительностью и различными разновидностями фауны.

Административное деление 

В административном отношении провинция подразделяется на 22 кантонов:

Примечания